Овчарук — українське прізвище. Утворене від професії вівчар.

 Овчарук Анатолій Миколайович ( 1941) — український український учений у галузі металургії.
 Овчарук Анатолій Онисимович ( 1946) — український політик, голова Хмельницької обласної ради у 2002—2006 роках.
 Овчарук Віктор Вікторович ( 1974) — український політик, голова Тернопільської обласної ради.
 Овчарук Володимир Борисович (1979—2014) — молодший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Овчарук Євген Софронович (н/д—1926) — командир повстанського загону, який діяв в Могилівському повіті Подільської губернії в 1920—1926 рр.
 Овчарук Людмила Людвигівна — начальник фінансово-економічного управління агенства «Укрінформ»; заслужений економіст України
 Овчарук Максим Валерійович (1978—2015) — солдат резерву Національної гвардії України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Прізвища на -ук